SMS Thetis ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Thetis (1855), Schiff der preußischen Marine
 SMS Thetis (1900), Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine